Sarabia steht für:
 Sarabia, Familienname, zu Namensträger siehe Sarabbia
 Sarabia (Fluss) in Oaxaca 
 Cerro Sarabia, Hügel bei Paso Real de Sarabia, Oaxaca
 Ebene von Sarabia bei Paso Real de Sarabia, Oaxaca
 Aeropuerto Internacional De Torreón Francisco Sarabia, Flughafen bei Torreón, Coahuila
 Estación Sarabia bei San Juan Guichicovi, Oaxaca

Sarabia steht für folgende geographischen Objekte in Mexiko:
Orte:
 Sarabia (Sinaola) bei Sinaola, Sinaola
 Sarabia (San Luis Potosí) bei Matehuala, San Luis Potosí
 Sarabia (Zacatecas) bei Jerez (Mexiko), Zacatecas
 Sarabia (Guanajuato) bei Villagrán, Guanajuato
 Paso Real de Sarabia bei San Juan Guichicovi, Oaxaca

Siehe auch:
 Francisco Sarabia 
 Sarabbia (Begriffsklärung)